Kalle Rovanperä (ur. 1 października 2000 w Jyväskyli) – fiński kierowca rajdowy startujący w Rajdowych Mistrzostwach Świata, od sezonu 2020 reprezentujący zespół Toyota Gazoo Racing WRT za kierownicą Toyoty GR Yaris Rally1. Syn fińskiego kierowcy rajdowego Harriego Rovanpery.

Zwycięstwa w rajdach WRC

Starty w rajdach WRC 

|}

Starty w rajdach WRC-2 

|}

Starty w rajdach WRC-2 Pro 

|}

Przypisy 

Fińscy rajdowcy
Urodzeni w 2000
Ludzie urodzeni w Jyväskylä